Sporophora är ett släkte av svampar. Sporophora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sporophora